"Macabu" pode ser:
 Rio Macabu
 Conceição de Macabu, município fluminense
 Serra do Macabu
 Sertão do Macabu
 Fera de Macabu, criminoso
 Barão de Macabu
 Paciência do Macabu
 Usina Hidrelétrica do Macabu

Ver também
 Macacu (desambiguação)

Desambiguações de topônimos